Osoby o tym nazwisku:
 Anton Koczubej – radziecki polityk
 Wiktor Koczubej – rosyjski dyplomata i działacz państwowy

Miejscowości:
 Koczubej w Rosji, w obwodzie astrachańskim